De 23e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 29 juli 1965. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Rik Van Looy, gevolgd door Willy Monty en Vin Denson.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé
Eendagswielerwedstrijd in 1965